Niemcy:
 Schwarzburg – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt

Inne:
 Schwarzburg – hrabstwo
 Schwarzburg – pałac
 Schwarzburg – ród

Zobacz też:
 Schwarzburg-Rudolstadt
 Schwarzburg-Sondershausen